Themison ist der Name folgender Personen:

 Themison von Eretria
 Themison von Laodikeia, griechischer Arzt des 2./1. Jahrhunderts v. Chr.
 Themison von Thera